W skład Sudańskich Sił Zbrojnych wchodzą Siły Powietrzne (. Głównymi dostarczycielami sprzętu są Chińska Republika Ludowa, Rosja oraz Stany Zjednoczone.

Wyposażenie

Przypisy

Bibliografia 
 

Sudan
Wojsko sudańskie